Il doppio del Nürnberger Versicherungscup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

È stata la prima edizione del torneo.

Il torneo è stato vinto da Ioana Raluca Olaru e Valerija Solov'ëva che hanno sconfitto in finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke per 2-6, 7-63, [11-9].

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)
  Julia Görges /  Mandy Minella (primo turno) 

  Aleksandra Panova /  Laura Thorpe (quarti di finale)
  Eva Birnerová /  Iryna Burjačok (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Nürnberger Versicherungscup 2013
WTA Tour 2013